Alekszandr Petrovics Guszev (1955–1994) olimpiai bronzérmes szovjet-orosz gyeplabdázó
 Alekszandr Vlagyimirovics Guszev (1947–2020) olimpiai bajnok szovjet-orosz jégkorongozó